

Geografia

Germania 
 Gräfendorf – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Gräfendorf – ex comune ora abbandonato nella Geiseltal (Sassonia-Anhalt)
 Gräfendorf – ex comune ora frazione di Krölpa, comune nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Gräfendorf – frazione di Mockrehna, comune nel circondario della Sassonia Settentrionale (Sassonia)
 Gräfendorf – frazione di Niederer Fläming, comune nel circondario del Teltow-Fläming (Brandeburgo)

Pagine correlate 
Grafendorf